Aislaby kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Aislaby, Ryedale, ort i England, 
 Aislaby, Durham, ort i England, 
 Aislaby, Scarborough, ort i England,